Мавромихалис:

 Мавромихалис — влиятельная семья деятелей новой Греции.
 Мавромихалис, Илиас (1795—1822) — греческий военачальник. 
 Мавромихалис, Илиас Кацакос (ум. 1836) — греческий офицер и придворный, участник Освободительной войны Греции.
 Мавромихалис, Иоаннис (1804—1825) — греческий военачальник.
 Мавромихалис, Кирьякулис (ум. 1822) — греческий военачальник, герой Греческой революции 1821 года.
 Мавромихалис, Кирьякулис (1850—1916) — греческий политик конца XIX — начала XX веков.
 Мавромихалис, Константинос (1797—1831) — известный греческий военачальник и политик, участник Освободительной войны Греции.
 Мавромихалис, Петрос (1765—1848) — известный представитель семьи Мавромихалис, знаковая фигура Ново-Греческой истории.
Мавромихалис, Стилианос (1899—1981) — греческий судья, премьер-министр Греции (1963).